81-й чемпионат Украины по шахматам проходил в Киеве с 26 июля по 7 августа.

Участники

Таблица

Ссылки 
 Фінал чемпіонату України з шахів 2012 р. серед чоловіків
 Ukrainian Chess Championships 2012 на сайте theweekinchess.com

Чемпионаты Украины по шахматам
Июль 2012 года
Август 2012 года
2012 год в шахматах
Спорт на Украине в 2012 году
Спортивные соревнования в Киеве